|-
| 127601 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127602 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127603 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127604 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127605 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127606 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127607 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127608 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127609 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127610 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127611 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127612 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127613 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127614 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127615 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127616 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127617 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127618 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127619 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127620 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127621 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127622 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127623 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127624 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127625 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127626 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127627 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127628 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127629 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127630 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127631 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127632 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127633 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127634 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127635 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127636 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127637 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127638 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127639 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127640 - ||  || 1 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127641 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127642 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127643 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127644 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127645 - ||  || 3 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127646 - ||  || 5 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127647 - ||  || 6 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127648 - ||  || 7 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127649 - ||  || 7 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127650 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127651 - ||  || 22 februarie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127652 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127653 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127654 - ||  || 22 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127655 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127656 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127657 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || 
|-
| 127658 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-
| 127659 - ||  || 23 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127660 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-
| 127661 - ||  || 22 februarie 2003 ||  || 
|-
| 127662 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127663 - ||  || 24 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127664 - ||  || 25 februarie 2003 ||  || 
|-
| 127665 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127666 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127667 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127668 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127669 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127670 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127671 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127672 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127673 - ||  || 6 martie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127674 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127675 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127676 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127677 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127678 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127679 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127680 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127681 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127682 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127683 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127684 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127685 - ||  || 7 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127686 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127687 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127688 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127689 Doncapone ||  || 5 martie 2003 || Collepardo || CAT
|-
| 127690 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127691 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127692 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127693 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127694 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127695 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127696 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127697 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127698 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127699 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127700 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-